Roswell, Novi Meksiko
Slučaj Roswell
Roswell (televizijska serija)
Roswell (Fužine)